Calle 42 puede referirse a:
Calle 42 (Manhattan), una calle de negocios de la ciudad de Nueva York
Calle 42–Bryant Park (línea de la Sexta Avenida), estación del metro de Nueva York
Calle 42–Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria (línea de la Octava Avenida), estación del metro de Nueva York
Grand Central–Calle 42 (Metro de Nueva York), estación del metro de Nueva York
Calle 42–Bryant Park (línea de la Sexta Avenida), estación del metro de Nueva York
La calle 42, película musical de 1933
La Calle 42 (musical), obra de teatro musical de 1980